Йоан Георгиаде Мурну (; ) е виден арумънски просветен деец, директор на Битолския румънски лицей, един от видните дейци на румънската пропаганда сред арумъните и мъгленорумъните.

Биография 
Мурну е роден в 1848 година според източниците в македонския град Бер, тогава в Османската империя, днес в Гърция, но синът му е роден в колибите Брази на берското влашко село Доляни. Учи в гръцко училище в Шел (Горно или Долно). Жени се за Екатерина Сожу от Смикси. Завършва семинария и класическа и френска филология в Атинския университет. След завършването му предлагат да започне да преподава в гръцкото училище във Венеция, но той отказва и поема поста директор на гръцката гимназия в Ксанти.

Мурну обаче попада под влияние на румънската пропаганда, отказва се от елинизма и в 1882 година става учител и директор на основания в 1880 година Битолски румънски лицей. Конфликт с основателя на лицея Апостол Маргарит го принуждава да напусне поста си след една учебна година и известно време поддържа алтернативно румънско училище в Битоля.

Служи като свещеник в македонорумънската църква в Будапеща. Мурну извършва забележителна литературна и филологическа дейност. Превежда старогръцки и византийски автори, публикува един Апостол на арумънски език, автор е на Арумънско-румънски-френски речник (Dicţionar aromân-român-francez), ръкопис, съхраняван в Библиотеката на Румънската академия на науките. Баща е на видния историк и поет Георге Мурну и на художника Ари Мурну.

Литература 
 Pictorul macedo-român Ary Murnu. в: "Peninsula Balcanică", an. 2, nr. 1, Bucureşti, 1924;
 Justin Tambozi – Ioan Murnu. в: "Deşteptarea", an. 4, nr. 9, sept., Bucureşti, 1993;
 Hristu Cândroveanu – De vorbă cu doamna Iulia Murnu. Despre atâtea lucruri de suflet românesc! в: "Dimândarea", an. 1, nr. 4, octombrie-noiembrie-decembrie, Bucureşti, 1994.

Бележки 

Македонски власи
Хора от дем Бер
Учители в Битолския румънски лицей
Православни духовници
Дейци на румънската пропаганда сред куцовласите
Починали в Букурещ